Derenthal ist der Familienname von
 Franz-Joseph Derenthal (1797–1879), deutscher Rittergutsbesitzer und Politiker
 Otto von Derenthall (1831–1910), preußischer Offizier, zuletzt General der Infanterie

Siehe auch:
 Derental
 Derenthall